La Croix – francuski dziennik
 La Croix – album Tony’go Wakeforda

Miejscowości we Francji
 La Croix-Avranchin
 La Croix-aux-Bois
 La Croix-aux-Mines
 La Croix-Blanche
 La Croix-Comtesse
 La Croix-du-Perche
 La Croix-en-Brie
 La Croix-en-Champagne
 La Croix-en-Touraine 
 La Croix-Helléan
 La Croix-Saint-Leufroy
 La Croix-sur-Gartempe
 La Croix-sur-Roudoule

Zobacz też 
 Gare de Bléré – La Croix